Rivière se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Marie Rivière
 Marie Auguste Rivière